Meier är ett tyskt efternamn. Det kan avse:

 Alexander Meier (född 1983), tysk fotbollsspelare
 Annelies Meier (aktiv 1981), schweizisk orienterare
 August Meier (1900–1960), tysk SS-man
 Billy Meier (född 1937), schweizisk påstådd kontaktperson med utomjordiska varelser
 Dieter Meier (född 1945), schweizisk musiker, sångare och textförfattare
 Dirk Meier (född 1964), östtysk tävlingscyklist
 Jennifer Meier(född 1981), tysk fotbollsspelare
 Julius Meier (1874–1937), amerikansk politiker, oberoende, guvernör i Oregon
 Julius Meier-Graefe (1867–1935), tysk konstförfattare
 Kurt Meier (född 1962), schweizisk bobåkare
 Paul Meier (född 1971), tysk mångkampare
 Paul Meier (restauratör)(1884–1962), tysk-svensk restauratör
 Richard Meier (född 1934), amerikansk arkitekt
 Sid Meier (född 1954), kanadensisk dataspelsutvecklare
 Timo Meier (född 1996), schweizisk ishockeyspelare
 Urs Meier (född 1959), schweizisk fotbollsspelare
 Ursula Meier (född 1971), fransk-schweizisk regissör och manusförfattare

Se även
 Meijer
 Meyer